Владимир Викторович Горин () — советский и российский баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника.

Биография 
Воспитанник команды «Шексна» (ныне «Северсталь»). Первый тренер — Соломоник Яков Петрович.

Выступал за «Спартак» (Ленинград) (1979—1986, 1991-93, 1994-95), ЦСКА (Москва) (1986—1991, 1993-94).

Участник ОИ-92, чемпион СССР 1988, чемпион СНГ 1992, чемпион России 1994.

Со середины 1990-х — функционер, занимал должность гендиректора петербургского «Спартака».

В составе «Балтийской звезды» стал чемпионом Европы 2002 года среди ветеранов в категории «35+».

Примечания 

Баскетболисты СССР
Баскетболисты России
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы СССР по баскетболу
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК ЦСКА Москва
Баскетбольные функционеры России